Philosophia perennis () — непреходящая основа всякой философии, незыблемость философских догм. Понятие регулярно использовали томисты.

Термин впервые употребил итальянский епископ  в книге De perenni philosophia для обозначения «основных истин, которые существуют у всех народов во все времена и составляют вместе одну науку из одного принципа (Бог)». Однако идея philosophia perennis усматривается в более ранних философских сочинениях и религиозных текстах.

В современном значении у Лейбница philosophia perennis — идущая от мыслителей древности, получившая всеобщее распространение истина. В качестве представителей этой традиции им названы, например, Барух Спиноза и Джордано Бруно.

Неосхоласты в конце XIX века видели philosophia perennis в синтезе платонизма и аристотелизма с идеями Фомы Аквинского.

Термин также использовал С. Л. Франк для характеристики образа его философии. Представитель экзистенциализма Ясперс называет philosophia perennis мысли некоторых великих философов о времени.

В XX веке термин стал широко известен после выхода книги Хаксли «Вечная философия» (, 1946).

Сходную идею развивал Рене Генон и последующие философы интегрального традиционализма, которые отстаивают существование Примордиальной Традиции, как метафизического фундамента всех традиционных религиозных учений.

В настоящее время тезис о существовании Philosophia perennis критикуют как несостоятельный, по меньшей мере, с герменевтической и исторической точек зрения.

В философии религии 
В философии религии перенниализм представляет собой воззрение, согласно которому все религиозные традиции отражают одну, универсальную истину и имеют единый сверхъестественный источник религиозного знания. Каждая мировая религия, вне зависимости от её культурного и исторического контекста, является просто другой интерпретацией того же знания. Мировые религии, включая христианство, ислам, иудаизм, индуизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм, сикхизм и буддизм (но не ограничиваясь ими), все выведены из одной и той же универсальной истины, которую непосредственно познавали в различные времена и эпохи святые, мудрецы, пророки и философы. Хотя священные писания мировых религий неоспоримо различны и часто противоречат друг другу, каждая мировая религия создавалась так, чтобы соответствовать социальным, умственным и духовным нуждам её эпохи и культуры. Перенниалисты придерживаются точки зрения, что каждая мировая религия развивается на базе всё той же универсальной истины, которая всегда была доступна для тех, кто достаточно чувствителен и разумен для её постижения. Различия между организованными религиями только внешние, а за фасадом кажущихся различий лежит изобилие единой структуры и смысла, потому что каждая из них основана на одной универсальной истине. Вместе с этими взглядами часто сочетается воззрение, выраженное Максом Мюллером как «Тот, кто знает одно, не знает ничего» («He who knows one knows none»), то есть что только изучение более чем одной религии может помочь проникнуть в универсальное общее значение, лежащее за каждым уникальным культурным выражением религии.

Олдос Хаксли, который написал широко известную книгу «Вечная философия» (, 1946), определял её так:
метафизика, признающая существование божественной Реальности в мире вещей и разумных живых существ; психология, находящая в душе нечто подобное божественной Реальности или даже идентичное ей; этика, полагающая, что главной целью человека является познание имманентной и трансцендентальной Основы всего бытия, — сама [эта] наука всеобъемлюща и существует с незапамятных времен. Зачатки Вечной Философии можно обнаружить в фольклоре абсолютно всех примитивных народов, а её высшие формы отражены во всех религиях мира.

Он также указал на метод Будды:
Будда отказывался что-либо говорить об абсолютной божественной реальности. Он говорил только о «нирване» — ощущении, которое доступно только совершенно бескорыстным и целенаправленным людям. […] Будда, заняв по этому вопросу позицию строгого операционализма, говорил только о духовном ощущении, а не о метафизическом бытии, которое, по мнению теологов других религий и поклонников позднего буддизма, является объектом и (поскольку в процессе созерцания — знающий и знание едины), в то же самое время, — субъектом и субстанцией этого ощущения.

и Упанишад:

Это учение, основанное на непосредственных ощущениях людей, выполнивших необходимые условия для овладения такого рода знанием, — наиболее сжато выражено в санскритской формуле — tat tvam asi («Это и есть ты»): Атман или имманентное вечное «Я» едино с Брахманом — абсолютным принципом всего бытия; и главная цель любого человеческого существа заключается в том, чтобы открыть, кем оно является на самом деле.

Согласно Карлу Ясперсу:

Несмотря на широкое разнообразие философской мысли, несмотря на все противоречия и взаимно исключающие высказывания об истине, во всей философии есть Одна, которой никто из людей не обладает, но к которой стремятся все серьёзные попытки во все времена: одна вечная философия, philosophia perennis.

В соответствии с Фритьофом Шуоном:

Неоднократно было сказано, что полная Истина начертана в извечных письменах в самой основе нашего духа; что [именно] делают различные Откровения — так это «кристаллизуют» и «актуализируют», в различной степени в соответствующих случаях, ядро веры, которое не только пребывает навечно в божественном Всеведении, но также спит в преломлении [его] в «естественно сверхъестественном» ядре личности, как и в ядре каждой этнической или исторической сообщности или человеческого вида как целого.

Примечания

Литература 
  

Традиционализм
Недвойственность
Олдос Хаксли